Der Dreiband-Weltcup 1993/2 war das 2. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 14. bis zum 16. Oktober 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Mit seinem dritten Weltcup-Sieg krönte Sang Chun Lee seine Leistung im ersten Weltcup-Turnier auf türkischen Boden. Zusammen mit dem zweiten Finalisten Raymond Ceulemans übernahmen beide die Führung im Gesamt-Weltcup. Das Achtelfinale startete mit einer großen Überraschung. Der einheimische Semih Saygıner eliminierte den Gesamt-Weltcupsieger des Vorjahres Torbjörn Blomdahl mit einem glatten 3:0 Satzsieg aus dem Turnier. Sein zweites Ausscheiden in seinem ersten Turnierspiel musste auch Dick Jaspers in Kauf nehmen. Damit gerät sein Startplatz als gesetzter Spieler der ersten Vier im Achtelfinale bereits jetzt in Gefahr. Erstmals in der Geschichte des Dreiband-Weltcups wurde ein Qualifikationsturnier für die 12 Startplätze im 1/16 Finale mit 64 Teilnehmern ausgetragen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Richard Bitalis
  Ludo Dielis
  Marco Zanetti
  Junichi Komori

BWA:
  Daniel Sánchez
  Christoph Pilss

Qualifikanten Spa:
  Arie Weyenburg
  Ryūji Umeda

Ausrichterplätze:
  Semih Saygıner
  Mustafa Emek

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. In der vierten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1993 2
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in Istanbul